Джон Патрик (): Патрик, Джон (1905—1995) — американский драматург, сценарист.
 Патрик, Джон Дуглас (1863—1937) — американский художник.